Christoph Thomas Link (* 25. Juli 1964 in Recklinghausen) ist ein deutscher Publizist und Journalist. Er ist Herausgeber der Jahrbuchreihe „Das Neue Universum“, vereinigt mit „Urania-Universum“, die im Carl Hanser Verlag erscheint.

Werdegang 
Nach einem Studium der Biologie (Diplom und 1. Staatsexamen) und Physik (1. Staatsexamen) in Marburg sowie der Journalistik in Mainz arbeitete Link von 1990 bis 2013 als freier Journalist in Marburg (Marburger Stadtmagazin Express, TAZ), Mainz (Allgemeine Zeitung, Associated Press, RTL u. a.), Düsseldorf (Programmdirektor AMC Business TV) und Köln (WDR 5, Wissenschaftssendung „Leonardo“), sowie als Online-Dienstleister. Als Lehrer der Sekundarstufen I und II arbeitete er zuletzt von 2009 bis 2013 am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal.

Publikationen 
 DAS NEUE UNIVERSUM Band 120
 Untersuchungen zur Polymorphie des Puccinellia-distans-Komplexes (Diplomarbeit)

Weblinks 
 Offizielle Homepage bei KRESS
 Homepage DAS NEUE UNIVERSUM

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1964
Mann